Koyukuk steht für:
 Koyukuk (Alaska), eine Ortschaft in Alaska
 Koyukuk River, einen Fluss in Alaska
 Yukon-Koyukuk Census Area, ein Gebiet zur Erhebung statistischer Daten in Alaska
 Koyukuk National Wildlife Refuge, ein Wildtier-Schutzgebiet in Alaska